Nom de dues dinasties musulmanes:
 Dinastia nassarita o dels nassarites de Granada
 Dinastia nàsrida o dels nàsrides del Sistan